Judgement o Judgment può riferirsi a:

Cinema 
 Judgment – film del 1909 diretto da Gilbert M. Anderson
 Judgement – film del 1992 diretto da William Sachs 
 Simpan, conosciuto anche col titolo in inglese Judgement – cortometraggio del 1999 diretto da Park Chan-wook
 Judgment – film del 2001 diretto da André van Heerden

Televisione 
 Peccati inconfessabili (Judgment) – film per la televisione del 1990 diretto da Tom Topor
Il processo (Judgment) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise

Musica 
 Judgement – album degli Anathema del 1999
 Judgement – singolo dei L'Âme Immortelle del 2001
 Judgement – album dei VNV Nation del 2007
 Judgement Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 Judgment – videogioco del 2018

Altri progetti